Anton bzw. Antón steht für:
 Anton (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Anton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 zahlreiche Adelige, siehe Liste der Herrscher namens Anton
 Unternehmen Anton, Deckname für die deutsch-italienische Besetzung Frankreichs
 ANTON, eine Lernsoftware für die Klassen 1–13

Anton  ist der Name folgender

Orte:
 Anton (Bulgarien), Ort in Bulgarien
 Anton Chico, Ort in New Mexico, USA
 Anton (Colorado), Ort in Colorado, USA
 Anton (Kentucky), Ort in Kentucky, USA
 Antón (Panama), Ort in Panama, USA
 Anton (Texas), Ort in Texas, USA
 Anton (Wisconsin), Ort im Douglas County, Wisconsin, USA
 Sankt Anton (St. Anton), mehrere Orte

geografischer Objekte:
 Anton-Insel, Antarktis

Siehe auch:

 Anthon (Begriffsklärung)
 Andon